Naue steht für:

 Naue GmbH, deutscher Baustoffhersteller 
 Naue(n), eine alternative Bezeichnung für Ledischiff

Naue ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Naue (vor 1890–?), deutscher Regattasegler
 Gert Naue (* 1934), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Johann Friedrich Naue (1787–1858), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Julius Naue (1833–1907), deutscher Maler, Zeichner, Radierer und Archäologe
 Ute Naue (* 1960), deutsche bildende Künstlerin